Allometriocnemus är ett släkte av tvåvingar. Allometriocnemus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjädermyggor
Allometriocnemus